A55, A-55 ou A.55 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Informatique 
 ARM Cortex-A55, un processeur d’ARM.

Jeux 
 Défense vieille-indienne, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia, d’après la Classification internationale des maladies.

Transport 
Automobile 
 Austin A55 Cambridge, un modèle du constructeur britannique Austin.

Autoroutes
  Autoroute espagnole A-55 reliant Vigo à Tui (frontière portugaise) ;
  Autoroute française A55 reliant Marseille à Martigues ;
  Autoroute italienne A55, périphérique de Turin ;
  Autoroute québécoise 55 (A-55) reliant Stanstead à Shawinigan.

Routes
  Castlereagh Highway, une route australienne ;
  Carnarvon Highway, une route australienne ;
  Route britannique A55 reliant Holyhead à Chester ;
  Route nord-irlandaise A55, périphérique de Belfast.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres